Drouot ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Drouot (1774–1847), napoleonischer Militär, Graf, Pair von Frankreich und zuletzt Général de division der Fußartillerie der Garde Napoleons
 Édouard Drouot (1859–1945), französischer Bildhauer
 Jean-Claude Drouot (* 1938), belgischer Schauspieler
 Viktor Drouot (1811–1897), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Linz

Siehe auch:
 Richelieu – Drouot (Métro Paris), unterirdische Station der Pariser Métro
 Hôtel Drouot, Pariser Auktionshaus